Lycée Jules-Siegfried (Le Havre)
 Lycée Jules-Siegfried (Paris)